Халасьпугор — топоним в Ямало-Ненецком автономном округе России.

 Халасьпугор, Халаспугор — село в Приуральском районе, входит в состав Аксарковского сельского поселения.
 Халасьпугор, он же Карвожинский — остров на Оби, Шурышкарский район. Координаты 64.785582, 65.213000